Toponímia:
Muntanyes:
Punta de l'Ereta (Cabacés): muntanya situada al municipi de Cabacés (Priorat)
Punta de l'Ereta (Horta de Sant Joan): muntanya situada al municipi de l'Horta de Sant Joan (Terra Alta)

Vegeu també 
 L'Ereta de les Bruixes